Le Nouvelliste est un titre partagé par des journaux francophones actuels :
Le Nouvelliste, quotidien suisse publié à Sion ;
Le Nouvelliste, quotidien canadien publié à Trois-Rivières ;
Le Nouvelliste, quotidien haïtien publié à Port-au-Prince ;
Le Nouvelliste, hebdomadaire régional français publié dans la Haute-Vienne ; 
ainsi que par des journaux francophones disparus :
Le Nouvelliste, quotidien français publié à Lyon jusqu’en 1945 ;
Le Nouvelliste du Morbihan, quotidien publié à Lorient et Vannes jusqu’en 1944 ;
Le Nouvelliste de Seine-et-Marne, trihebdomadaire publié à Melun (Seine-et-Marne), journal apparu en 1798 et ayant disparu vers 1900 ;
Le Nouvelliste, journal suisse publié à Lausanne, apparu en 1800 et ayant disparu en 1804 ;
Le Nouvelliste, journal suisse publié à Lausanne, apparu en 1824 et ayant disparu en 1914.